Дисциплина 20 километара ходање у женској конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржана је 27. августа на улицама града са циљем на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија

Ово је први пут да је ова дисциплина на светском првенству. Она је заменила дисциплину Ходање на 10 километара за жене.

Земље учеснице 
Учествовале су 52 такмичарке из 29 земаља.

  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1999. 
Листа рекорда у ходању на 20 километара пре почетка светског првенства 21. августа 1999. године.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбржих атлетичарки 1999. године у брзом ходању на 20 км пре почетка такмичења на Светском првенству (21. августа 1999) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1999.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа са почетком у 18:50.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1999. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 20 км на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном